

Wydarzenia 

 26 listopada – Pelagiusz II został papieżem.

579